Христофор Иванович фон Трейден (1735—1809) — российский государственный и военный деятель, генерал от инфантерии (27.12.1797), в 1797—1798 военный и гражданский губернатор Иркутской губернии.

Биография 
Немецкого происхождения. Сын Ивана Яковлевича фон Трейдена. В документах 1790-х годов иногда называется Христофор Андреевич.

Состоял на военной службе, участник Семилетней войны и Русско-турецкой войны 1768—1774 гг. С 1770 премьер-майор 3-го гренадерского пехотного полка, 22 сентября того же года награждён орденом Св. Георгия 4 степени.

Генерал-майор с 28 июня 1783 г. В 1790 числился командиром Оренбургского корпуса. С 25 марта 1791 г. генерал-поручик. В 1791—1797 обер-комендант Оренбурга, начальник Оренбургской области и председатель пограничной экспедиции.
 
С 1797 по декабрь 1798 занимал должность военного, а с 13 декабря 1797 по 5 сентября 1798 также и гражданского губернатора Иркутской губернии.

10 декабря 1798 передал дела новому военному губернатору Б. Б. Леццано.

Награждён орденом Св. Владимира 2 степени.

Источники 
 Россия и США: становление отношений 1765—1815 : [Сб. документов]. Нина Н Башкина, Сергей Леонидович Тихвинский. Изд-во "Наука, ", 1980 — Всего страниц: 752.
 Земля Иркутская, Выпуски 1-10. Центр сохранения историко-культурного наследия, 1994.

Ссылки 

Иркутские губернаторы